Abschrecken steht für:
 Abschrecken (Kochen)
 Abschrecken (Metallurgie)
 Abschreckung